Иштван Гуйяш (; , Печ — , Будапешт) — венгерский теннисист и спортивный функционер. Финалист чемпионата Франции в одиночном разряде и 8-я ракетка мира среди любителей в 1966 году, 33-кратный чемпион Венгрии по теннису в разных разрядах (в том числе 15-кратный в одиночном разряде). Президент Федерации тенниса Венгрии в 1987—1997 годах.

Спортивная карьера 
Родившийся в 1931 году Иштван Гуйяш заявил о себе как о теннисисисте в середине 50-х годов. В это время он уже выигрывал национальные чемпионаты Венгрии, а в 1958 году дошёл до финала международного турнира в Будапеште, где проиграл одному из ведущих теннисистов-любителей в мире Нилу Фрейзеру, не сумев реализовать два мач-бола; этого же результата он добился и в два следующих года, а в 1964 году наконец сумел выиграть этот турнир, победив в финале советского представителя Александра Метревели. К концу 50-х годов на счету Гуйяша было несколько международных титулов, завоёванных на турнирах во Французской Ривьере, а в первой половине 60-х годов он побеждал также на международных турнирах в Москве, Касабланке, Александрии и Варшаве.

В 1965 году Гуйяш выиграл престижный международный турнир в Монте-Карло, в финале победив чеха Иржи Яворского, но высшего успеха в своей теннисной карьере он добился год спустя, в 34 года, когда дошёл до финала чемпионата Франции — турнира Большого шлема. В это время в турнирах Большого шлема могли участвовать только теннисисты-любители, но даже в этих условиях для выхода в финал венгру пришлось обыграть таких серьёзных соперников, как бразилец Томас Кох, австралиец Кен Флетчер и вице-чемпион США южноафриканец Клифф Дрисдейл. В финале Гуйяш уступил посеянному третьим Тони Рочу. При этом результат финала мог быть другим, так как Роч в полуфинале травмировал щиколотку, но Гуйяш в лучших традициях Fair Play согласился отложить игру на сутки, дав сопернику время прийти в себя. По итогам сезона 1966 года он был поставлен на восьмое место в традиционной десятке лучших теннисистов мира, составляемой спортивным обозревателем Лансом Тингеем. На следующий год ему почти удалось повторить свой успех на Roland Garros — он пробился в полуфинал, где проиграл будущему чемпиону, посеянному под первым номером Рою Эмерсону.

После своего успеха на чемпионате Франции Иштван Гуйяш продолжал выступать ещё два десятилетия, окончательно завершив выступления только в 1986 году, когда ему было далеко за пятьдесят. За это время он 33 раза становился чемпионом Венгрии в разных разрядах, в том числе рекордное количество раз — 15 — в одиночном разряде. После начала Открытой эры, давшей доступ в наиболее престижные турниры теннисистам-профессионалам, Гуйяш выигрывал у таких соперников, как будущие первые ракетки мира Илие Настасе и Боб Хьюитт и двукратный чемпион Франции Никола Пьетранджели. В 1971 году, когда ему было уже почти сорок лет, Гуйяш ещё раз напомнил о себе на Открытом чемпионате Франции, когда вышел в четвертьфинал после побед над Хуаном Хисбертом, Биллом Боури и Клиффом Ричи, проиграв в итоге Желько Франуловичу. С 1958 по 1971 год он провёл за сборную Венгрии в Кубке Дэвиса 61 игру в 22 матчах, в одиночном разряде одержав 27 побед при 17 поражениях (в парном разряде баланс 7-10).

По окончании игровой карьеры Гуйяш с 1987 по 1997 год возглавлял Федерацию тенниса Венгрии. Он умер через три года после ухода с этого поста, в возрасте 68 лет.

Участие в финалах турниров Большого шлема за карьеру

Одиночный разряд (1) 
 Поражение (1)

Участие в финалах турниров с начала Открытой эры

Одиночный разряд (4-9)

Примечания

Ссылки 
 
 История участия в финалах  в базе данных Worldwide Tennis Database (поиск по фамилии)
 
 

Теннисисты Венгрии